Antrum (lateinisch für „Höhle, Grotte“) steht für:
 Antrum cardiacum, ampullenförmige Ausweitung der Speiseröhre nach dem Zwerchfell
 Antrum folliculi (Follikelhöhle), siehe Ovarialfollikel#Follikelreifung
 Antrum Highmori, alte Bezeichnung der Kieferhöhle 
 Antrum mastoideum, Schläfenbein, Knochen des Hirnschädels
 Antrum pyloricum, Vorraum zum Magenpförtner

Siehe auch:
 Mund-Antrum-Verbindung (Antrum-Perforation)